Ралли Аргентины 2017 года (официально 37. YPF Rally Argentina 2017) -  пятый этап чемпионата мира по ралли 2017 года, проходивший с 27 по 30 апреля. Это 37-ой Ралли Аргентины и в целом, и  в рамках чемпионата мира. Победителем стал бельгиец Тьерри Невилль, это его первая победа не на европейском этапе и впервые он победил в двух гонках подряд.

Список участников

Ход этапа

Результаты

Турнирная таблица

Сходы

Спецучастки

Power Stage 
Последний спецучасток этапа длиной 16, 32 км.

Положение в чемпионате после этапа 

Личный зачёт

Зачёт производителей

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте ewrc-results.com

2017 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2017 году